Lawton může být:

 Lawton (Oklahoma) – město ležící v americkém státě Oklahoma

příjmení
 Brian Lawton (* 1965) – americký hokejový útočník
 John Lawton (1946–2021) – anglický rockový a bluesový zpěvák
 Tommy Lawton (1919–1996) – anglický fotbalista a trenér